Duitsland:
 Neuhof (Bad Sachsa), een dorp in de gemeente Bad Sachsa in de deelstaat Nedersaksen
 Neuhof (bij Fulda), een gemeente in de deelstaat Hessen
 Neuhof (Taunusstein), een plaats in de deelstaat Hessen
 Neuhof (Hildesheim), een gemeente in de deelstaat Nedersaksen
 Neuhof an der Zenn, een plaats in de deelstaat Beieren
 Neuhof (Bartenshagen-Parkentin), een Ortsteil in de Duitse gemeente Bartenshagen-Parkentin